Tranusjön kan avse:
 Tranusjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (4,62 ha)
 Tranusjön (Ore socken, Dalarna) (inklusive dammen i Furudal), sjö i Rättviks kommun,  (77,9 ha)

Se även
Transjön
Tranutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn